Cherry Pie – album dei Warrant del 1990
 Cherry Pie – singolo dei Warrant del 1990, dall'album omonimo
 Cherry Pie (All the Hitz 'N' More) – album dei Warrant del 2004